Adamsfeige steht für:
 Maulbeerfeige
 Dessertbanane (veraltete Bezeichnung)